«My Słowianie» () — песня в исполнении Донатана и Клео, с которой они представляли Польшу на конкурсе песни «Евровидение-2014».

Песня была выбрана 25 февраля 2014 года путём внутреннего отбора, который позволил Донатану и Клео представить свою страну на международном конкурсе песни «Евровидение-2014», который прошёл в Копенгагене, Дания. Донатан не принял участия в выступлении на сцене; Клео выступала в компании польских фотомоделей — Aleksandra Ciupa и Paula Tumala, — в национальных костюмах.

Позиции в чартах

См. также 
 Польша на конкурсе песни Евровидение 2014

Примечания 

Песни на польском языке
Песни Польши на «Евровидении»
Песни «Евровидения-2014»